Fenusa är ett släkte av steklar som beskrevs av Leach 1817. Fenusa ingår i familjen bladsteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Bladsteklar
Fenusa